Ириновка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ириновка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Ириновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000 году.
 Ириновка — название аула Кокозек Урджарского района Восточно-Казахстанской области до 1998 года.

Россия 
 Ириновка — село в Крыловском районе Краснодарского края.
 Ириновка — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ириновка — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ириновка — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Ириновка — село в Новобурасском районе Саратовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ириновка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Ириновка — село в Великомихайловском районе Одесской области.

Железнодорожная станция 
 Ириновка — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Ирина (значения)
 Иринка